Рабдомиосаркома — злокачественная опухоль, происходящая из скелетной (поперечно-полосатой) мышцы; у взрослых характеризуется слабо дифференцированными продолговатыми или округлыми, причудливой формы клетками с большими ярко окрашенными ядрами.

Плеоморфная рабдомиосаркома (pleomorphic rhabdomyosarcoma) может развиться у человека в позднем зрелом возрасте; обычно эта опухоль поражает мышцы конечностей. Эмбриональные рабдомиосаркомы (embryonal rhabdomyosarcomas) могут развиваться у младенцев, детей и молодых людей; эти опухоли классифицируются на кистевидные (botryoid), которые обычно развиваются во влагалище, мочевом пузыре, ухе и т. д.; эмбриональные (embryonal), чаще всего развивающиеся на голове и шее, особенно вблизи глазницы; и альвеолярные (alveolar), развивающиеся в основании большого пальца. Плеоморфные и альвеолярные рабдомиосаркомы плохо поддаются лечению; кистевидные рабдомиосаркомы лечатся комбинированно: лучевая терапия, хирургическое удаление и назначение больному специальных лекарственных веществ. Эмбриональная рабдомиосаркома, если её лечение начато на ранней стадии, обычно излечивается с помощью лучевой терапии и специальных лекарственных веществ (включая винкристин, актиномицин D и циклофосфамид).

Литература 
 Ганцев Ш. Х. «Онкология: Учебник для студентов медицинских вузов». М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. — 488 с.
 Козлова А. В., Казаков В. М.,  Кох Л. Н., Рукша Т. Г. Описание клинического случая кожной плеоморфной рабдомиосаркомы. / Наблюдение из практики, № 2, 2016.
 Рабдомиосаркома: обзор. Пер. с англ. Н. Д. Фирсовой (2017).

Заболевания по алфавиту
Злокачественные новообразования
Саркомы
Заболевания мышц